

Biografia 
Era figlia del langravio Luigi VI d'Assia-Darmstadt (1630–1678) e della sua prima moglie Maria Elisabetta di Holstein-Gottorp (1634–1665), figlia del duca Federico III di Holstein-Gottorp.

Come suo padre e sua sorella Maddalena Sibilla, fu attiva come scrittrice: tradusse i Salmi di Davide in versi tedeschi e scrisse una raccolta di poesie dal titolo La porta della poesia tedesca. Morì a soli 17 anni e fu sepolta nella chiesa della città di Darmstadt.

Ascendenza

Bibliografia 
 Gustav Friedrich Klemm: Die Frauen S. 281
 Georg Gottfried Gervinus: Geschichte der poetischen National-literatur der Deutschen S. 280

Collegamenti esterni 
 

Augusta Maddalena